

Musica 
 S10 – cantautrice e rapper olandese

Trasporti 
 linea S10 del servizio ferroviario suburbano di Milano
 linea S10 della rete celere del Canton Ticino
 S10 – superstrada polacca

Altro 
 Chevrolet S-10 – automobile della Chevrolet